Ariopsis Gill, 1861 − rodzaj ryb z rodziny ariusowatych
 Ariopsis J. Graham − rodzaj roślin z rodziny obrazkowatych